«Муха» — назва декількох фільмів:
 «Муха» (1958) — американський науково-фантастичний фільм Курта Нойманн за мотивами однойменного оповідання Жоржа Ланжелана.
 «Муха» (1986) — американський фентезійний фільм Девіда Кроненберга. Екранізація оповідання Жоржа Ланжелана і ремейк однойменного фільму 1958 року.
 «Муха 2» (1989) — фільм, продовження фільму жахів «Муха» 1986 року.
 «Муха» (2008) — російська драма Володимира Котта.
 «Муха» (2012) — індійський фентезійний фільм режисера С. С. Раджамоулі.